Löhma ist der Name folgender Orte:

 Löhma, eine Gemeinde im Saale-Orla-Kreis
 Löhma (Leutenberg), ein Ortsteil der Stadt Leutenberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt